Tessloff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Tessloff (1888–1973), deutscher Politiker, Journalist und Verleger
 Florian Tessloff (* 1978), deutscher Komponist, Orchestrator und Arrangeur
 Ragnar Tessloff (1921–2009), deutscher Verleger und Autor

Tessloff bezeichnet auch:

 Tessloff Verlag